Дом Черниговского реального училища или Дом бывшего реального училища, где размещался штаб Красногвардейского отряда и учились О. С. Десняк, Г. О. Збанацкий — памятник архитектуры и истории местного значения в Чернигове. Сейчас в здании размещается Черниговский кооперативный техникум.

История 
Решением исполкома Черниговского областного совета народных депутатов трудящихся от 31.05.1971 № 286 присвоен статус памятник истории местного значения с охранным № 52 под названием Дом бывшего реального училища, где размещался штаб Красногвардейского отряда и учились О. С. Десняк (Руденко), Г. О. Збанацкий известный советский писатель, позже именовался Дом бывшего реального училища, где размещался штаб Красногвардейского отряда и учились О. С. Десняк (Руденко), Г. О. Збанацкий известный советский писатель, И. Кожар — воин-интернационалист. 

Решением исполкома Черниговского областного совета народных депутатов от 26.03.1984 № 118 присвоен статус памятник архитектуры местного значения с охранным № 10-Чг Дом реального училища. На здании установлена информационная доска.

Описание 
Архитектор — Дмитрий Васильевич Савицкий. Двухэтажный, каменный, Г-образный в плане дом. Сочетает композиционные приёмы классицизма и декоративные элементы, характерные архитектуре модерна конца 19 — начала 20 веков. Здание занимает угол улиц Преображенская и Музейная, где фасад повернут на северо-запад со входами с обеих улиц.  

Черниговское реальное училище — среднее учебное заведение — было открыто в 1902 году в собственном помещении на углу улиц Гончая и Бульварная. В 1915 году училище включало 7 основных и один подготовительный классы, насчитывало 286 учеников. В 1917 году училище было закрыто. В училище учились Олекса Десняк, Григорий Олиферович Збанацкий, Иван Павлович Товстух. 

После закрытия училища: в период 1917-1918 годы в здании находился Штаб красногвардейского отряда, затем в период 1919-1933 годы — Черниговский институт народного образования, 1933-1941 годы — Высшая коммунистическая сельскохозяйственная школа. После Великой Отечественной войны к зданию с южной стороны (по стороне улицы Горького) был пристроен новый корпус. С этого периода в здании размещается Черниговский кооперативный техникум. Сейчас кроме кооперативного техникума в здании расположены филиалы Полтавского университета экономики и торговли и Классического частного университета.  

Мемориальные доски:  
 украинскому советскому писателю и журналисту, уроженцу Черниговщины Олексе Десняку — на здании института социального воспитания (сейчас училище), где учился (1928-1931)
 украинскому советскому писателю, Герою Советского Союза, уроженцу Черниговщины Григорию Олиферовичу Збанацкому — на здании училища, где учился
 штабу красногвардейского отряда — демонтирована — на здании училища, где располагался штаб (1917-1918, доска 1971)
 cоветскому государственному и партийному деятелю, уроженцу Черниговщины Ивану Павловичу Товстуху —  демонтирована — на здании училища, где учился (1902-1907)

Примечания

Источники 
 ПЕРЕЛІК ПАМ’ЯТОК ТА ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ м. ЧЕРНІГОВА ЗА ВИДОМ АРХІТЕКТУРИ, ІСТОРИЧНИЙ, МОНУМЕНТАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — с. 900 ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕАЛЬНЕ УЧЙ­ЛИЩЕ

Памятники архитектуры Чернигова
Памятники истории Чернигова
Здания и сооружения, построенные в 1902 году на Украине
1900-е годы в Черниговской области